Tchao-jüan může být

 Tchao-jüan – speciální obec na Tchaj-wanu

 Tchao-jüan (město) – město na Tchaj-wanu, jeden z obvodů speciální obce Tchao-jüan;
 Tchao-jüan (Chu-pej) – okres v městské prefektuře Čchang-te v provincii Chu-nan.